Tausig ist der Familienname folgender Personen:

Carl Tausig (1841–1871), polnischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
Franziska Tausig (1895–1989), österreichische Autorin
Otto Tausig (1922–2011), österreichischer Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
Taussig